MacNaught est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), libraire néo-zélandais
John Watson MacNaught (1904-1984), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard

Voir aussi

Homonymie de patronyme